Mistrzostwa Świata w Unihokeju 2002 – 4. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), który trwał od 18 do 25 maja 2002. Turniej odbył się w Helsinkach w Finlandii.

Dywizja A

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Ćwierćfinały

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Unihokeja (IFF)

Mistrzostwa świata w unihokeju
2002 w Finlandii
Unihokej w Finlandii
Sport w Helsinkach